El término viajero puede referirse, en esta enciclopedia:

a un viajero, quien realiza un viaje;
a un usuario del transporte;
a un viajero frecuente, término de las compañías aeronáuticas;
a un turista;
a un mochilero;
a un viajante, un viajante de comercio o un comerciante ambulante:
a los mercaderes que, históricamente, abrían o seguían una ruta comercial a larga distancia (ruta de la seda, ruta de las especias, rutas atlánticas);
a un buhonero a pequeña escala y corta distancia;
a un tratante de ganado;
a un trajinante;
a un arriero;
a un merchero;
a cada uno de los comerciantes de un mercadillo;
a un feriantes (término que se aplica tanto a los comerciantes que acuden a las ferias como a los que ofrecen "atracciones de feria");
a un artista ambulante:
a un juglar;
a un cómico de la legua;
a un actor del teatro ambulante;
a un artista del circo ambulante;
a un músico en gira musical;
a un viajero en distintos medios:
a un caravanero;
a un navegante;
a un marinero;
a un aviador;
a un astronauta;
a un viajero por distintos motivos:
a un explorador;
a un peregrino;
a un vagabundo;
a un aventurero;
a un pícaro;
a un emigrante o a un inmigrante;
a alguien que viaja como forma de vida:
a un trashumante;
a un nómada;
a cada uno de los travellers (denominación de varios grupos de nómadas contemporáneos en el mundo anglosajón y en las zonas del norte de Europa, identificados con mayor o menor propiedad con el término inglés gypsy -equivalente en inglés del término español gitano);
a cada uno de los English travellers o romanichals (véase English travellers, en la Wikipedia en inglés);
a cada uno de los Scottish travellers (véase Scottish travellers, en la Wikipedia en inglés);
a cada uno de los Welsh travellers o kale (véase Welsh travellers, en la Wikipedia en inglés);
a cada uno de los nómadas irlandeses, también llamados pavee o tinkers, es decir, "chatarreros";
a cada uno de los Indigenous Norwegian Travellers (véase Indigenous Norwegian Travellers, en la Wikipedia en inglés);
a cada uno de los Norwegian and Swedish Travellers (véase Norwegian and Swedish Travellers, en la Wikipedia en inglés);
a cada uno de los New Age travellers (véase New Age travellers, en la Wikipedia en inglés);
a un perpetual traveler (véase perpetual traveler, en la Wikipedia en inglés);

Biónimos:
a un árbol del viajero (nombre vulgar de Ravenala madagascariensis);
a una audaz viajera (nombre vulgar de la bacteria Desulforudis audaxviator);
a una paloma viajera (nombre vulgar de Ectopistes migratorius).

Referencias